Walter McKechnie, dit Walt McKechnie, (né le  à London en Ontario) est un joueur retraité de hockey sur glace.

Biographie 
McKechnie est repêché par les Maple Leafs de Toronto  au total du repêchage amateur de la LNH 1963. Outre les Leafs, il joue dans la Ligue nationale de hockey pour les North Stars du Minnesota, les Golden Seals de la Californie, les Bruins de Boston, les Red Wings de Détroit (deux fois), les Capitals de Washington et les Rockies du Colorado, en plus de passer par la Ligue américaine de hockey, la Ligue centrale de hockey et la Western Hockey League.

En 955 matches dans la LNH, il marque 214 buts et 392 pour 606 points.

McKechnie est aujourd'hui propriétaire du McKeck's, un restaurant familial sur la rue Highland à Haliburton en Ontario.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Nationals de London || AHO ||46 ||13 ||28 ||41 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1966-1967 || Nationals de London || AHO ||48 ||13 ||46 ||59 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Nationals de London || AHO ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1967-1968 || Roadrunners de Phoenix || WHL ||67 ||24 ||30 ||54 ||24 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1967-1968 || North Stars du Minnesota || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||9 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|1968-1969 || Roadrunners de Phoenix || WHL ||10 ||3 ||11 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || North Stars du Minnesota || LNH ||58 ||5 ||9 ||14 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Stars de l'Iowa || LCH ||42 ||17 ||24 ||41 ||82 ||11 ||1 ||9 ||10 ||18 
|-
|1969-1970 || North Stars du Minnesota || LNH ||20 ||1 ||3 ||4 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1970-1971 || Barons de Cleveland || LAH ||35 ||16 ||31 ||47 ||28 ||8 ||2 ||4 ||6 ||10 
|-
|1970-1971 || North Stars du Minnesota || LNH ||30 ||3 ||1 ||4 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Golden Seals de la Californie || LNH ||56 ||11 ||20 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1972-1973 || Golden Seals de la Californie || LNH ||78 ||16 ||38 ||54 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1973-1974 || Golden Seals de la Californie || LNH ||63 ||23 ||29 ||52 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1974-1975 || Bruins de Boston || LNH ||53 ||3 ||3 ||6 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1974-1975 || Red Wings de Détroit || LNH ||23 ||6 ||11 ||17 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1975-1976 || Red Wings de Détroit || LNH ||80 ||26 ||56 ||82 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1976-1977 || Red Wings de Détroit || LNH ||80 ||25 ||34 ||59 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Capitals de Washington || LNH ||16 ||4 ||1 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Barons de Cleveland || LNH ||53 ||12 ||22 ||34 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1978-1979 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||79 ||25 ||36 ||61 ||18 ||6 ||4 ||3 ||7 ||9 
|-
|1979-1980 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||54 ||7 ||36 ||43 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1979-1980 || Rockies du Colorado || LNH ||17 ||0 ||4 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1980-1981 || Rockies du Colorado || LNH ||53 ||15 ||23 ||38 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Red Wings de Détroit || LNH ||74 ||18 ||37 ||55 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1982-1983 || Red Wings de Détroit || LNH ||64 ||14 ||29 ||43 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1983-1984 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH ||69 ||9 ||32 ||41 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 

|955 ||214 ||392 ||606 ||469 ||15 ||7 ||5 ||12 ||9

Trophée 

Western Hockey League

 Meilleure recrue 1967-1968

Transactions 

 Le  : Réclamé par les Rangers de New York des Golden Seals de la Californie.

 Le  : Échangé au Bruins de Boston par les Red Wings de Détroit avec un choix de  au repêchage de 1975 en retour de Earl Anderson et de Hank Nowak.

 Le  : Échangé au Maple Leafs de Toronto par les Rockies du Colorado en retour des considérations futures.

Voir aussi

Référence 

Naissance en juin 1947
Naissance à London (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Stars de l'Iowa (LCH)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Gagnant du trophée de la recrue (WHL)